Bei den Europaspielen 2015 in Baku, Aserbaidschan wurden vom 13. bis 19. Juni 2015 vier Wettbewerbe im Tischtennis ausgetragen, jeweils ein Teamwettbewerb (mit 16 Mannschaften) und ein Einzelwettbewerb für Männer und Frauen. Die Sieger der Einzelwettbewerbe qualifizierten sich direkt für die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro.

Den Mannschaftswettbewerb der Herren gewann Portugal vor Frankreich, Österreich und Deutschland, den der Frauen gewann Deutschland vor den Niederlanden, Tschechien und der Ukraine.

Im Einzel siegte Dimitrij Ovtcharov vor Uladsimir Samsonau (engl. Vladimir Samsonov) und Kou Lei bei den Herren und Li Jiao vor Li Jie und Melek Hu bei den Damen.

Mannschaft 
Die erste Runde der Mannschaftswettbewerbe fand am 13. Juni statt, das Viertel- und Halbfinale am 14. Juni, das Spiel um Platz 3 sowie das Finale am 15. Juni.

Gespielt wurde nach dem olympischen System: Jedes Team bestand aus drei Spielern, die in einem Doppel und bis zu vier Einzeln (mit jeweils 3 Gewinnsätzen) so lange spielten, bis eine Mannschaft 3 Punkte gewonnen hatte. Jeder Spieler durfte dabei maximal zweimal pro Spiel zum Einsatz kommen, also entweder in zwei Einzeln oder in einem Einzel und einem Doppel. Eine Gruppenphase gab es nicht, gespielt wurde von Beginn an im K.O.-System.

Ersatzspieler waren laut Reglement nicht erlaubt, was der deutschen Herrenmannschaft zum Verhängnis wurde: Nach der ersten Runde musste Timo Boll das Turnier krankheitsbedingt abbrechen, sodass der Gegner in jedem weiteren Spiel von vornherein zwei Punkte sicher hatte und Bolls Teamkollegen Dimitrij Ovtcharov und Patrick Baum jedes einzelne Spiel gewinnen mussten. Gegen Schweden gelang dies noch, im Halbfinale gegen Frankreich ging jedoch ein Spiel und damit das gesamte Match verloren.

Männer

Frauen

Einzel 
In den Einzelwettbewerben traten jeweils 47 Athleten an, wobei für jedes Land maximal zwei Spieler und zwei Spielerinnen startberechtigt waren. Auch hier gab es keine Gruppen-, sondern nur eine K.O.-Phase. So trafen die 31 Schlechtplatziertesten in der ersten Runde aufeinander und spielten in 15 Duellen die Teilnehmer für die nächste Runde aus (je ein Spieler war automatisch für die zweite Runde qualifiziert). In der zweiten Runde trafen die 16 Sieger aus der ersten Runde dann auf die topgesetzten 16 Spieler, und es ging im normalen K.O.-System weiter.

Männer 

1 wegen Krankheit nicht angetreten

Frauen

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Tischtennis auf baku2015.com (englisch)
 Die Europaspiele auf der Seite der ITTF (englisch)

Einzelnachweise 

Tischtennis
2015
Tischtenniswettbewerb in Aserbaidschan
Tischtennisveranstaltung 2015